Conceptes
 Patró romà, grau social a l'antiga Roma
 Patró o sant patró, sant que té una afinitat especial a un grup de persones o un territori 
 Patró (metrologia), primera unitat «mestre» o prototip que serveix per estandarditzar mesures
 Patró de vaixell
 Patró (costura)
 Patró (model)
 Patró rítmic
 Patró monetari
 Patró or
 Patró o portaempelt, base d'arbre sobre el que s'ha realitzat un empelt

Geografia
 Patró o Alpatró, poble del municipi de la Vall de Gallinera (Marina Alta)

Persones
 Patró (filòsof), filòsof epicuri grec
 Patró de Fòcida, cap de mercenaris grecs